Финал Кубка Англии по футболу 1968 года стал 87-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 18 мая 1968 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Вест Бромвича».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1968
Футбол в Европе в 1968 году
Кубок Англии 1968
Кубок Англии 1968
События 18 мая
Май 1968 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1968 году
1968 год в Лондоне